Windbichler ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Windbichler (* 1950), deutsche Juristin und Professorin an der Humboldt-Universität Berlin
 Erich Windbichler (1904–nach 1944), österreichischer Maler und Bildhauer
 Richard Windbichler (* 1991), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Windbichl